Надарейшвили (Надареишвили) — грузинская фамилия. Известные носители:
 Надареишвили, Гиа Антонович (1921—1991) — грузинский шахматный композитор.
 Надарейшвили, Гиви (1992) — грузинский самбист, призёр чемпионатов Европы и мира.
 Надарейшвили, Реваз (1991) — грузинский борец греко-римского стиля.
 Надарейшвили, Тамаз Владимерович (1954—2004) — грузинский политик.